Archipiélago de Turku puede referirse a:
 Mar del Archipiélago, parte del mar Báltico a las afueras de la ciudad finlandesa de Turku.
 Islas de Turku, islas dentro de los límites de la ciudad de Turku.